Уильям Паркер:
 Паркер, Уильям, 1-й баронет Шенстон (1781—1866) — британский адмирал флота, Первый морской лорд.
 Паркер, Уильям, 4-й барон Монтигл (1575—1622) — английский государственный деятель, известный благодаря своей роли в раскрытии Порохового заговора.
 Паркер, Уильям, 3-й баронет (1889—1971) — английский спортсмен, серебряный призёр олимпийских игр 1912 года в академической гребле на восьмёрках.